Nonnhof ist der Ortsname von

 Nonnhof (Alfeld), Ortsteil der Gemeinde Alfeld, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Nonnhof (Birgland), Ortsteil der Gemeinde Birgland, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

Siehe auch:
 Nonhoff